Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Эйбар» 76-м в его истории и третьим в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эйбар» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2016/2017
Эйбар